Aleksander Świętosławski (1811-1835) – polski działacz polityczny
 Arkadiusz Świętosławski − polski piłkarz
 Janina Świętosławska-Żółkiewska (1910-2003) – polski fizyk i chemik, prekursor stosowania metod matematycznych w chemii analitycznej.
 Witold Świętosławski − polski archeolog
 Wojciech Świętosławski (1881-1968) – polski fizykochemik,  profesor Uniwersytetu Warszawskiego i Politechniki Warszawskiej, senator RP.
 Zenon Świętosławski (1811-1875) − powstaniec listopadowy, emigrant polityczny